

Wydarzenia 

 greccy filozofowie i retorowie zostali wygnani z Rzymu